Пётр Влади́мирович Бе́хтерев (1886, Казань — , Ленинград) — русский советский инженер, изобретатель, главный конструктор конструкторского отдела Остехбюро.

Биография 
Родился в 1886 году в семье выдающегося русского учёного-физиолога Владимира Михайловича Бехтерева в Казани.

Закончил Петербургский политехнический институт. Работал на заводах Нобеля и Лесснера, в Управлении строительства шоссейных дорог Министерства путей сообщения, затем на строительстве железной дороги Петроград — Рыбинск.

Остехбюро 

С 1921 года работал в Остехбюро, участвовал в разработке военной техники: систем транспортирования техники средствами авиации. В 1927 году получил два патента на парашюты, отличительной особенностью которых были резиновые упругие тросы для смягчения удара о воздух после раскрытия купола парашюта.

Репрессии и гибель 
Вместе со многими другими сотрудниками Остехбюро 22 сентября 1937 года П. В. Бехтерев был арестован и 23 февраля 1938 года признан виновным по статьям 58-6, −7, −9, −11 УК РСФСР и по приговору выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР в тот же день расстрелян. Предположительно захоронен на Левашовской пустоши. В 1956 году был реабилитирован.

Его жена, врач Зинаида Васильевна Бехтерева также была репрессирована — осуждена на 8 лет ИТЛ и отбывала срок в Мордовском лагере ГУЛАГа.

Семья 
Дети — две дочери и сын. Дочь Наталья Петровна Бехтерева (1924—2008) — выдающийся российский нейрофизиолог. Семья узнала о расстреле П. В. Бехтерева только после смерти Сталина, а с его делом Н. П. Бехтерева получила возможность ознакомиться только в 1989 году.

Адреса в Санкт-Петербурге 
 1924—1937 — Греческий проспект, 12, кв. 33.

См. также 
 Бехтеревы
 Остехбюро

Примечания

Литература 
 Эфрусси Я. И. Кто на «Э»? —  : Возвращение, 1996. — 91 с. 

Выпускники Санкт-Петербургского политехнического института (до 1917 года)
Изобретатели Российской империи
Парашютизм
Посмертно реабилитированные в СССР

Похороненные на Левашовском мемориальном кладбище
Расстрелянные в РСФСР
Изобретатели СССР
Казнённые в 1938 году
Инженеры и конструкторы, репрессированные в СССР